Châtelneuf, commune française du Jura
 Châtelneuf, commune française de la Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France